Новостройка — поселок в Нагорском районе Кировской области в составе Чеглаковского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка Нагорск.

История 

Упоминается с 1950 года, когда в нем учтено было 42 двора и 353 жителя, в 1989 году учтено 190 жителей.

Население 
Постоянное население  составляло 127 человек (русские 99%) в 2002 году, 94 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Нагорского района